Киркман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1936—2011) — английский футболист.
 Киркман, Роберт (род. 1978) — американский писатель, автор комиксов.
  (1806—1895) — британский математик.